Фу може да се отнася за:
 Хора
 Фу Дзиен, няколко души с това име
 Фу Дън (343-394), император на Ранна Цин
 Марко Фу (р. 1978), хонконгски играч на снукър
 Фу Пи (?-386), император на Ранна Цин
 Рие Фу (р. 1985), японска певица
 Фу Хун (284-350), княз на Трите Цин
 Фу Шън (335-357), император на Ранна Цин

 Други
 Фу Си, герой от китайската митология